Felipe Anderson Pereira Gomes (Santa Maria, 1993. április 15. –), ismert nevén Felipe Anderson, olimpia bajnok brazil labdarúgó, a Lazio játékosa.

Sikerei, díjai

Klub
Santos
Copa Libertadores: 2011
Recopa Sudamericana: 2012
Lazio
Olasz szuperkupa: 2017

Brazil U23
Olimpia bajnok: 2016

Statisztikái

klub
Frissítve: 2020. október 6-án

A válogatottban

Jegyzetek

Források

További információk 

1993-ban született személyek
Brazil labdarúgók
A Santos FC labdarúgói
Az SS Lazio labdarúgói
A West Ham labdarúgói
A Porto labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Serie A labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Brazil olimpikonok
A 2016. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Brazil olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2016)
Olimpiai bajnokok (labdarúgás)
Élő személyek